Вале́рий Кра́вченко:
 Кравченко, Валерий Александрович (1941—2001) — вице-президент совместного украинско-австро-немецкого предприятие «Имас».
 Кравченко, Валерий Иванович (1939—1995) — волейболист, Олимпийский чемпион.
 
 Кравченко, Валерий Павлович (1945—2000) — актёр.
 Кравченко, Валерий Трофимович (род. 1942) — российский пианист и педагог, краевед, журналист, деятель культуры.